Каламбака может означать:

 Каламбака — малый город в Греции.
 Каламбака (дим) — община (дим) в Греции.
  — железнодорожная станция.
  — сторожевой катер, в составе Военно-морских сил Греции в 1945—1964 гг.